

Топографічні назви 
 Еро () — департамент на півдні Франції, один з департаментів регіону Лангедок-Русійон. Порядковий номер 34.
 Еро (річка) () — річка в департаменті Еро.

Персоналії 
 Жан-Марк Еро ( ) — прем'єр-міністр Франції з 15 травня 2012 року.